L'imputato o Il bello del brutto – saggio di Gilbert Keith Chesterton del 1901
L'imputato (The Jury) – romanzo di Steve Martini del 2001